HMS Dorsetshire ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy

 Dorsetshire (Schiff, 1694), ein 80-Kanonen-Linienschiff (1694–1749)
 Dorsetshire (Schiff, 1757), ein 68-Kanonen-Linienschiff der Burford-Klasse (1758–1775)
 HMS Dorsetshire (40), ein Schwerer Kreuzer der County-Klasse (1930–1942)